German Masters 1998 – profesjonalny turniej snookerowy W 1998 był nierankingowy. Był to także ostatni rozegrany turniej z serii German Masters. Turniej został jednak reaktywowany w 2010 r. i stał się rankingowy.
W 1998 wygrał John Parrott pokonując Mark J. Williams 6-4

Nagrody 

 Zwycięzca: £25,000
 Finalista: £16,000
 Półfinalista: £10,000
 Ćwierćfinalista: £7,000
 Przegrani z pierwszej rundy: £5,000
 Najwyższy break: £1,000
 Pula nagród: £110,000

Breaki stupunktowe turnieju

Drabinka turniejowa German Masters 1998

Finał

Linki zewnętrzne 
 German Master 1998 – WWW Snooker

Nierankingowe turnieje snookerowe
1998 w sporcie
German Masters
1998 w Niemczech